Мадонна Макинтоша — почти полностью переписанная в XVIII веке мадонна Рафаэля, датируемая первым временем после его переезда в Рим. В 1906 г. передана владелицей, Ив Макинтош, в дар Лондонской Национальной галерее. До приобретения Макинтошами именовалась «Мадонной с башней» (Madonna della Torre).

На картине изображена Мария в одеждах цвета чистоты (голубой) и крёстных страстей (алый). Её голова покрыта прозрачным платом. Младенец изображён в полный рост, левой рукой Мария придерживает его ножку. Её глаза полузакрыты, в то время как младенец смотрит прямо на зрителя. Полотно имеет не много общего с другими произведениями Рафаэля на эту тему, однако его авторство считается установленным благодаря подготовительным наброскам, сохранившимся в Британском музее. Отталкиваясь от тех же набросков, свои версии композиции создали Альфани, Сассоферрато и Энгр.

При переведении с доски на холст в XVIII веке изображение настолько пострадало, что сейчас сложно судить о его изначальных живописных достоинствах. Его ранняя история и список владельцев вызывают споры. Достоверно известно лишь, что в 1727 г. «Мадонна с башней» висела в Пале-Рояле, в картинной галерее герцога Орлеанского.

Ссылки 
 Информация на сайте Национальной галереи

Картины по алфавиту
Макинтоша
Картины 1509 года
Картины из собраний Лондонской национальной галереи
Иисус Христос в живописи